Krowi Żleb, opadający do Doliny Miętusiej
 Krowi Żleb, opadający do Doliny Chochołowskiej